Camp Verde heißen folgende geographische Objekte:

 Camp Verde (Falklandinseln), Vereinigtes Königreich 
 Camp Verde (Arizona), Vereinigte Staaten
 Camp Verde (Texas), Vereinigte Staaten